Ämtasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ämtasjön (Fagereds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (26,3 ha)
Ämtasjön (Ullareds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (6,17 ha)
Ämtasjön, Västergötland, sjö i Tranemo kommun,  (21,2 ha)

Se även
Ämtsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn